Департамент Рио-Сенгер  () — департамент в Аргентине в составе провинции Чубут.

Территория — 22335 км². Население — 5979 человек. Плотность населения — 0,30 чел./км².

Административный центр — Альто-Рио-Сенгер.

География 
Департамент расположен на юго-западе провинции Чубут.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Теуэльчес
на северо-востоке — с департаментом Пасо-де-Индиос
на востоке — с департаментом Сармьенто
на юге — с провинцией Санта-Крус
на западе — с Чили

Административное деление
Департамент включает 5 муниципалитетов:
Альто-Рио-Сенгер
Альдея-Белейро
Доктор-Рикардо-Рохас
Лаго-Бланко
Рио-Майо

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Чубут